Vliegveld Madrid-Cuatro Vientos - vliegveld in Madrid, naamgever van onderstaand station
 Cuatro Vientos (metrostation)